A bolygó hollandi, egy holland hajóskapitány legendája
 A bolygó hollandi, Wagner operája
 Bolygó Hollandi, egy filmbeli hajó neve